Le prix Les Afriques est un prix littéraire international décerné annuellement à un écrivain africain ou afro-descendant.

Historique 
Le prix Les Afriques, indépendant de tout intérêt économique et politique, est financièrement soutenu par une société civile africaine attachée aux valeurs liées à la liberté, et dont la littérature est l’un des socles. A sa création en 2015, le prix Les Afriques se dénommait : prix du livre engagé.

Le prix a été conçu par la CENE Littéraire (Cercle des amis des Écrivains Noirs Engagés), association fondée en 2015 à l’initiative de l’avocate camerounaise et suissesse, basée en Suisse, Flore Agnès Nda Zoa Meiltz.

Le prix Les Afriques est décerné chaque année. Il se distingue des autres prix littéraires du fait que les droits de l’œuvre primée sont achetés à l’éditeur dans le but de l’imprimer en milliers d’exemplaires, afin de les distribuer gratuitement dans les lycées, collèges, universités et autres lieux de culture du continent africain.

Les deux premières cérémonies de remise du prix Les Afriques se sont tenues au Salon du livre de Genève. Depuis 2018, le prix est remis lors d’une cérémonie organisée par la CENE Littéraire.

Lors de l'édition 2021, 22 romans ont été présélectionnés.

Critères de sélection 
Le prix Les Afriques distingue chaque année un écrivain africain ou afro-descendant, auteur d’une fiction qui met en exergue une cause humaine, sociétale, idéologique, politique, culturelle, économique ou historique en lien avec l’Afrique noire ou sa diaspora.

Mode de sélection 
Le lauréat du prix Les Afriques est désigné à la suite d’un processus précis assuré par deux instances : 

 Le Comité de lecture : une première présélection des livres retenus par le secrétariat du prix pendant toute l’année civile précédant l’année de remise du prix est soumise au comité de lecture. Après délibération, ledit envoie au jury une liste de cinq finalistes. Il est à préciser que les livres présélectionnés sont choisis par le secrétariat du prix ou envoyés par les éditeurs pour concourir.  
 Le jury : les membres du jury élisent parmi les finalistes le lauréat du prix.

Comité de lecture 
Le comité de lecture est constitué de :

Alain Bienvenue Atouba Edjeba, Estelle Baroung Hughes, Philippe Bonvin, Aurore Foukissa, Florence Colinette Haller, Bertrande Kangan, Nicole Mballa-Mikolo, Grace Minlibé, Cédric Moussavou Koumba, Elisabeth Mpina, Flore Agnès Nda Zoa Meiltz, Marina Ntsonga, Natasha Pemba, Jessica Ratanga, Blaise Anaïs Samaki, Aminata Sarr Malick, Christian Wangue

Le jury 
Le lauréat du prix Les Afriques est choisi par un jury international constitué de lecteurs passionnés, d’écrivains et de professeurs de littérature. Les membres du jury du prix Les Afriques sont :

Boubacar Boris Diop, Alfoncine Nyélénga Bouya, Sada Kane, Ambroise Kom, Koulsy Lamko, Bourahima Ouattara et Hortense Sime.

Récompense 
La dotation du prix Les Afriques est constituée de :  

 un chèque de 6000 francs suisses offert par l’avocate Flore Agnès Nda Zoa Meiltz,
 une œuvre d’art de 3500 francs suisses offerte par l’artiste peintre sénégalais Momar Seck,
 l'achat des droits du livre primé par la maison d’édition Flore Zoa et sa réédition en Afrique noire en cas d’accord avec l’éditeur du lauréat.

Lauréats 

 2016 : Hemley Boum, ,Les Maquisards, La Cheminante, 2016.

 2017 : Abdelaziz Baraka Sakin, , Le Messie du Darfour, Zulma, 2017.

 2018 : Kei Miller, , By The Rivers of Babylon, Zulma, 2018.

 2019 : Elnathan John, , Né un mardi, éditions Métailié, 2019.

 2020 : Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, , Reste avec moi, Charleston éditions, 2019.

 2021 : Fiston Mwanza Mujila, , La danse du vilain, éditions Métailié, 2020.

 2022 : Imbolo Bue,  , Puissions-nous vivre longtemps, éditions Belfond, 2021.

Notes et références 

Prix littéraire international